PCN est un sigle ou un code, qui peut signifier :

Partis politiques 
 Parti communautaire national-européen en Belgique ;
 , nom que porte de nombreux partis politiques népalais ;
 Parti du Congrès national au Soudan ;

Autres usages 
 Certificat d'études physiques, chimiques et naturelles (PCN) en France, devenu PCB en 1934 ;
 Paris Classe Numérique, site internet des élèves parisiens du second degré ;
 Pavement Classification Number, un code déterminant les caractéristiques de résistance des pistes destinées aux aéronefs ;
 PCN, groupe de Metal mexicain ;
 Pitcairn, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 Plateforme de Confiance Numérique ;
 Point de Charge Nulle ;
 Poitou-Charentes Nature, association régionale de protection de l'environnement représentante de France Nature Environnement en Poitou-Charentes ;
 Portable Chess Notation ;
 Post Christum Natum (après la naissance du Christ) équivalent de Anno Domini. (Voir aussi Ante Christum Natum) ;
 Process/Product Change Notification dans l'industrie de l'électronique régit par les normes JEDEC ;
 Protection Civile de Nice (association loi de 1901), secourisme médicalisé - Section acro urbaine de franchissement et de sécurisation (S.A.U.F.S).

Notes et références